Stuur - instrument voor het besturen van een vervoermiddel
Stuurinrichting - het geheel van onderdelen om een vervoermiddel te navigeren

Cybernetica - de wetenschap die zich bezighoudt met besturing van systemen